Dedham ist der Name mehrerer Orte 

in England:
 Dedham (Essex)

in den Vereinigten Staaten:
 Dedham (Iowa)
 Dedham (Maine)
 Dedham (Massachusetts)
 Dedham (Wisconsin), im Douglas County

im NRHP gelistete Objekte:
 Dedham Manufacturing Company Historic District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 88000192
 Dedham Village Historic District, in Dedham, Massachusetts, ID-Nr. 06000785